Richard von Loeben ist der Name folgender Personen:

* Richard von Loeben (General, 1833) (1833–1895), preußischer Generalmajor
 Richard von Loeben (General, 1853) (1853–1930), deutscher Generalleutnant